

Patronymie
Allan McNish est un pilote  automobile écossais.
Harry McNish (1874-1930) était le charpentier de l'expédition de sir Ernest Shackleton en Antarctique.
Hollie McNish, poétesse et slammeuse anglaise.